Éva Seres – ex cestista ungherese
 Ferenc Seres – ex lottatore ungherese
 Gyula Seres – calciatore ungherese
 Seres  - genere di imenotteri della famiglia Agaonidae